Асканіо Колонна — віце-король Абруццо, герцог.
 Асканіо Кондіві — італійський художник, письменник, автор біографії Мікеланджело Буонарроті.
 Думитру Оленеску-Асканіо — румунський письменник, драматург, поет і перекладач, член Румунської академії, віце-президент академії.